Fokás est un nom de famille et un nom de lieu.

Personnalités 

 Ioánnis Fokás ou Juan de Fuca (1536-1602), navigateur grec, découvreur d'un bras de mer au nord du Canada ;
 Spýros Fokás (né en 1937), acteur grec.

Lieux 

 Nikifóros Fokás, unité municipale grecque, ancienne municipalité grecque dans l'Ouest de la Crète ;
 Phare Ágios Fokás, phare situé au nord du port de l'île de Paros, dans les Cyclades en Grèce.